Байки из склепа (телесериал)
 Байки из склепа — фильм ужасов 1972 года
 Склеп ужаса (Байки из склепа — 2) — фильм ужасов 1973 года
 Байки из склепа: Демон ночи — фильм ужасов 1995 года
 Байки из склепа: Кровавый бордель — фильм ужасов 1996 года
 Байки из склепа: Ритуал — фильм ужасов 2002 года
 Байки из склепа (комиксы)
 Байки Хранителя склепа — мультсериал, в русском дубляже назывался «Байки из склепа».
 Байки из склепа (альбом) — седьмой студийный альбом группы 25/17.